Ибатуллин — фамилия. Известные носители:
 Ибатуллин, Ильдус Ибатуллович (род. 1946) — украинский и советский учёный-зоотехник.
 Ибатуллин, Ильфак Гаянович (род. 1990) — российский борец на поясах и курэшист.
 Ибатуллин, Каримулла Хакимович (1928—2011) — советский работник строительной отрасли, каменщик, Герой Социалистического Труда.
 Ибатуллин, Роберт Уралович (род. 1974) — российский писатель.
 Ибатуллин, Руслан Римович (род. 1994) - российский хоккеист.